

Anno 
 268 o 268 a.C.

Matematica 
 268 (numero)